K10, K.10 ou K X peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Canon de 7 cm K10 Škoda, un canon à double usage austro-hongrois ;
 Canon de 10 cm K10 Škoda, un canon naval austro-hongrois ;
 HMS K10, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 HNLMS K X, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Musique 
  Sonate en si bémol, K.10, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 10, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Autres 
 Nissan Micra K10, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 AMD K10, une microarchitecture d'AMD ;
 autres maladies des mâchoires, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 KX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres